Buzzards Roost Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Buzzards Roost Airport (Kentucky)
 Buzzards Roost Airport (Oklahoma)
 Buzzards Roost Airport (Wisconsin)